Il termine "pivot" (in francese, 'perno') può riferirsi a:

Matematica 
 Pivot – in algebra lineare ed informatica, il termine diagonale di una matrice
 Metodo del pivot – in matematica, il metodo di eliminazione di Gauss

Sport 
 Pivot – un ruolo di gioco nel calcio a 5
 Pivot – un ruolo di gioco nella pallacanestro
 Pivot – un ruolo di gioco nella pallamano
 Pivot – un movimento nella ginnastica ritmica
 Pivot – un passo di danza di tecnica jazz-modern

Altro 
 Pivot Stickfigure Animator – programma per realizzare cartoni animati
 Tabella pivot – strumento analitico necessario per la creazione di tabelle riassuntive
 Cerniera a pivot – tipo di cerniera usato per porte molto alte o pesanti, scaricate a terra con l'uso di perni